14-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в финских городах Турку, Керава, Кауниайнен и Хельсинки с 26 декабря 1989 года по 4 января 1990 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная СССР. Бронзовые медали достались сборной Чехословакии.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Стефан Фисе
 Защитник:  Александр Годынюк
 Нападающий:  Роберт Райхел

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Стефан Фисе
 Защитники:  Иржи Шлегр —  Александр Годынюк
 Нападающие:  Дэйв Чизовски —  Яромир Ягр —  Роберт Райхел

Группа B 
Матчи состоялись 26 декабря:4 января в Бад-Тёльце (ФРГ).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1991.  выбыла в группу С.

Группа C 
Матчи состоялись 16:25 марта в Эйндховене (Нидерланды).
Итоговая таблица и результаты

'', заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1989 год в хоккее
1990 год в хоккее
Декабрь 1989 года
Январь 1990 года
Спорт в Финляндии в 1989 году
Спорт в Финляндии в 1990 году
Международные спортивные соревнования в Турку
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Керава
Кауниайнен
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты мира в Финляндии